

Sciences humaines et sociales

Géographie et géologie 
 Une montagne est une formation topographique.

Histoire 
 La Montagne est un courant politique pendant la Révolution française.
 La Montagne est un groupe de républicains (progressistes et socialistes) de la Deuxième République française.

Culture et société 

 Montagne, film d'animation français de 2020.

Patronyme 

 Alfred Montagne, un général de corps d'armée ;
 Camille Montagne, un mycologue français ;
 Caroline Montagne Roux, une créatrice de mode;
 Charles Montagne, un ancien footballeur international français ;
 Jacky Montagne, un ancien footballeur professionnel français ;
 Laurent Montagne, un auteur-compositeur-interprète français ;
 Liliane Montagne, un gymnaste artistique française ;
 Noémie Montagne, compagne et productrice de Dieudonné ;
 Régis Montagne, un joueur de rugby à XV français ;
 Rémy Montagne, un homme politique, éditeur et avocat français ;
 Robert Montagne, un orientaliste, ethnologue et anthropologue français.

Toponyme

Belgique 
 montagne de Bueren, un escalier à Liège ;

France

Communes 
 Montagne, une commune de la Gironde ;
 Montagne, une commune de l'Isère ;
 Montagne-Fayel, une commune de la Somme ;

En outre, pendant la Révolution française, trois communes furent renommées :
 Quimper (Finistère), précédemment Quimper-Corentin, rebaptisée Montagne-sur-Odet ;
 Saint-Affrique (Aveyron), devenue Montagne-sur-Sorgues ;
 Toulon (Var), devenue Port-la-Montagne ;

Italie 
 Montagne, une commune italienne de la province autonome de Trente ;

Suisse 
 Région Montagnes, une région du canton de Neuchâtel.

Homonymie de titre
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France